Chris Nicholson (zeiler), een Australisch zeiler
Chris Nicholson (atleet), een voormalig Nieuw-Zeelands olympiër in wielrennen en shorttrack
Chris Nicholson (rechter), een Zuid-Afrikaanse rechter